Леонид Антонович Исаев (3 ноября 1899 — 2 сентября 1932, Москва) — советский , . Секретарь центральной комиссии по шахматной композиции (1930—1932), член редколлегии сборников «Задачи и этюды» (1927—1930), редактор отделов задач журнала «Шахматы» (1922—1929) и газеты «64» (1925—1932).

Автор темы, которая носит его имя, ряда статей по вопросам двухходовой тематики. С 1922 года опубликовал 120 задач (преимущественно двухходовки), около 50 из них отмечены на конкурсах, в том числе 15 — первыми призами. Добился высоких творческих достижений, особенно в разработке комбинаций в попытках и теме включения и выключения фигур различных сочетаниях.

Задачи 

1.Лch5! (1.Лf5? Лg6!; 1.Лg5? Сg6!) 
1. ... Лg6 2.Крf5# 
1. ... Сg6 2.Крg5# 
1. ... Кb4 2.Фc5# 
1. ... Кc3 2.Кр:e3# 
1. ... bc 2.Фе5#

Книги 
 Шахматная задача. М.; Л., 1925. 52, [1] с.
 Как составлять шахматные задачи. М.; Л., 1931. 109, [2] с.
 300 шахматных задач. Л.; М., 1933. 188, [2] с. (соавтор)

Литература 
 
 
 Сушков Ю. К столетию Л. А. Исаева // Задачи и этюды. 1999. Вып. 19. С. 3—10.

Шахматные композиторы по алфавиту